Distriktet Hrodna (ryska: Гродненский район, belarusiska: Гродзенскі раён) är ett distrikt (rajon) i Belarus.   Det ligger i länet Hrodna i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Hrodnas voblast